Higham kan syfta på:

 Higham, Babergh - en ort och civil parish i Suffolk, England
 Higham, Derbyshire - en ort i Derbyshire, England
 Shirland and Higham - en civil parish i Derbyshire, England
 Higham, Forest Heath - en ort och civil parish i Suffolk, England
 Higham, Kent - en ort i Kent, England
 Higham, Lancashire - en ort i Lancashire, England
 Higham, South Yorkshire - en ort i Barnsley, South Yorkshire, England 
 Higham Common - en ort i Barnsley, South Yorkshire, England 
 Higham Ferrers - en ort i Northamptonshire, England
 Higham Gobion 
 Higham Hill - en ort i Waltham Forest, Storlondon, England 
 Higham on the Hill - en ort och civil parish i Leicestershire, England
 Higham Wood - en ort i Kent, England
 Cold Higham - en ort och civil parish i Northamptonshire, England
 Heigham, Norwich, Norfolk, England